Lucia Ceci (1990) calciatrice italiana
 Lucia Ceci (1967) storica italiana